Monumento al Redentore – statua situata sul Monte San Giuliano, a Caltanissetta (Sicilia)
Monumento al Redentore – luogo di culto situato vicino al paese di Montagnaga, frazione di Baselga di Piné (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
Statua del Redentore